Tripet ist der Familienname folgender Personen:

 Céline Tripet (* 1990), Schweizer Badmintonspielerin
 Gilles Tripet (* 1992), Schweizer Badmintonspieler
 Michel Tripet (* 1958), Schweizer Badmintonspieler